peut faire référence à :

Lieux 

 Pleasant Point (Nouvelle-Écosse), Canada,
 Pleasant Point (Nouvelle-Zélande),
 , États-Unis,
  à Pleasant Point (Maine), États-Unis.

Voir aussi